Скарборо може да се односи на:

 Скарборо (Енглеска),
 Скарборо (Мејн), насељено место у америчкој савезној држави Мејн
 Скарборо (Онтарио), градска четврт града Торонта у канадској провинцији Онтарио
 Скарборо (Тринидад и Тобаго), највећи град острва Тобаго и четврти по величини град Тринидада и Тобага